Elio Ragni (1910-1988), athlète italien ;
 Lucia Ragni (1951-2016), actrice et réalisatrice italienne ;
 Nicolas Ragni (né en 1979), comédien, réalisateur et scénariste français.
 Ottavio Ragni (1852-1919), général italien .